

Белмонт — місто, штат Каліфорнія
 Белмонт — місто, штат Мен
 Белмонт — місто, штат Массачусетс
 Белмонт — місто, штат Міссісіпі
 Белмонт — місто, штат Нью-Гемпшир
 Белмонт — місто, штат Північна Кароліна
 Белмонт — місто, штат Західна Вірджинія
 Белмонт — місто, штат Вісконсин
 Белмонт — місто в окрузі Портедж, штат Вісконсин
 Белмонт — селище, штат Нью-Йорк
 Белмонт — селище, штат Огайо
 Белмонт — селище, штат Вісконсин
 Белмонт — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Белмонт — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Белмонт — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Белмонт — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Бельмонт (значення)
 Белмонтас
 Бальмонт